Henning Pedersen kan henvise til blandt andre:
 Henning Pedersen (1775-1837) - dansk arkitekt, officer og landinspektør
 Henning Noes-Pedersen (1912–1975) – dansk botaniker
 Carl-Henning Pedersen (1913–2007) – dansk billedkunstner
 Niels-Henning Ørsted Pedersen (1946–2005) – dansk musiker
 Henning Pedersen (BUPL) - tidligere formand for BUPL